Дулчешти има више значења:

 Дулчешти (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Дулчешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Дулчешти (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији